Le château de Brie peut faire référence aux châteaux de France suivants :

 Château de Brie-Comte-Robert, à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne ;
 Château de Brie, à Champagnac-la-Rivière, en Haute-Vienne ;

Brie